Fürstliches Haus steht für:

 Fürstliches Haus (Dresden), 1945 zerstörtes Gebäude
 Fürstliches Haus Werle, siehe Herrschaft Werle #Fürstliches Haus Werle

Siehe auch:
 Fürstenhaus (Begriffsklärung)